Ockermüller ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Ockermüller (1915–1976), österreichischer Bankfachmann
 Heinz Ockermüller (1921–1994), österreichischer Bühnenbildner und Filmarchitekt
 Kurt Ockermüller (* 1948), österreichischer Autor, Regisseur und Dozent